Bockhorn peut faire référence à:
 Bockhorn, une commune de Bavière en Allemagne
 Bockhorn, une commune de l'arrondissement de Frise, en Basse-Saxe en Allemagne
 Bockhorn, un quartier de la commune allemande de Walsrode, dans l'arrondissement de la Lande, en Basse-Saxe.